Collegio elettorale di Alessandria – collegio elettorale del Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Alessandria – collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana
 Collegio elettorale di Alessandria – collegio elettorale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati
 Collegio elettorale di Alessandria I – collegio elettorale del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Alessandria II – collegio elettorale del Regno di Sardegna